«X-Фактор» — украинская версия британского проекта The X Factor:
 X-Фактор (Украина)
 X-Фактор (сезон 1)
 X-Фактор (сезон 2)
 X-Фактор (сезон 3)
 X-Фактор (сезон 4)
 X-Фактор (сезон 5)
 X-Фактор (сезон 6)